Szamoshát Szatmár egyik kistája
Szamoshát folyóirat Szatmárnémetiben 1990-1994 közt